Korff steht für:
 Korff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Korff (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Baron Korff (1904/1905–nach 1977), deutsch-baltischer Hochstapler und Autor, siehe Harry Domela
 Korff Ice Rise, Eiskuppel im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Korff gen. Schmising
 Korff gen. Schmising zu Tatenhausen
 Korff zu Harkotten
 Nanu, Sie kennen Korff noch nicht?, deutscher Film von Fritz Holl (1938)
 Korf